Antão, o Grande ou Antão do Deserto — santo cristão

Geografia

Brasil 
Vitória de Santo Antão — município de Pernambuco
Santo Antão (distrito) — no Rio Grande do Sul
Santo Antão (bairro) — bairro de Santo Antão (distrito de Santa Maria)

Cabo Verde 
Ilha de Santo Antão

Portugal 
Santo Antão (Calheta) — freguesia
Santo Antão (Évora) — freguesia
Santo Antão do Tojal — freguesia de Loures

 San Antón (distrito) — Peru

Desambiguações de topônimos